kqt – codice ISO 639-3 della lingua klias river kadaza